Henry Seymour kan syfta på bland andra:

*Henry Seymour, 9:e markis av Hertford (född 1958)
Henry Seymour, lord Beauchamp (1626–1654)
Henry W. Seymour (1834–1906), amerikansk politiker från Michigan